Grand Central Airport steht für:

 Grand Central Airport (Kalifornien) bei Glendale
 Grand Central Airport (Südafrika) in Midrand